Ferrari, olasz családnév
 Ferrari S.p.A., olaszországi székhelyű autógyár
 Scuderia Ferrari, Formaula-1-es csapat